Nshimiyimana ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Nshimiyimana (* 1972), ruandischer Fußballspieler
 Imran Nshimiyimana (* 1994), ruandischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nshimirimana